Het seizoen 1984/85 van FC Groningen was het 14e jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Groningen.

Het seizoen was het tweede seizoen onder de leiding van trainer Han Berger. Onder leiding van Berger eindigde men op de vijfde plaats in de Eredivisie. Het KNVB Bekertoernooi verliep een stuk minder succesvol, al in de eerste ronde vloog men uit het toernooi door van amateurclub VV Heerjansdam te verliezen.

Selectie

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB Beker

Wedstrijden 

1985
Groningen